Ка́ллист ( — «прекраснейший») — мужское имя греческого происхождения.

Носители имени 
 Каллист — один из 42 мучеников, пострадавших от сарацин в царствование императора Феофила.
 Каллист — мученик Никейский или Сиракузский.

 Каллист I Константинопольский (ум. ок. 1363) — патриарх Константинопольский (1350—1354, 1355—1363).
 Каллист II Ксанфопул (XIV—XV) — патриарх Константинопольский.

 Каллист (Дорофеевич-Риторайский) (ум. 1662) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Полоцкий и Смоленский.
 Каллист (Макаров) (ум. 1931) — епископ Древлеправославной церкви Христовой.
 Каллист (Макрис) (ум. 1986) — основатель греческой старостильной юрисдикции «Греческая церковь истинно-православных христиан».
 Каллист (Опарин) (1864—1918) — монах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Каллист (Поборский) (ум. 1711) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тверской и Кашинский.
 Каллист (Уэр) (1934—2022) — епископ Константинопольской православной церкви.

См. также 
 Каликст

Примечания 

Страницы значений:Тёзки